Daniel Giese ist der Name folgender Personen:

* Daniel Giese (Musiker) (* 1969/1970), deutscher Musiker und Neonazi
 Daniel Giese (Radsportler) (* 1985), deutscher Radsportler